Österbotten kan referere til flere landskaber i Finland:

 Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten
 Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten
 Pohjanmaa – Österbotten – det nye landskab
 Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten
 Österbotten (historisk landskab) – landskab der dækkede flere af de nuværende finske landskaber